Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2019 − XXXI edycja mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet rozgrywana w dniach od 23 sierpnia do 8 września 2019 roku w 4 krajach: Polska, Słowacja, Turcja i Węgry. Tytuł obroniły Serbki.

System rozgrywek 
Turniej składał się z dwóch faz:
 Faza grupowa: Zespoły zostały podzielone na 4 grupy. Mecze toczyły się systemem kołowym (każdy z każdym). Z każdej grupy 4 najlepsze zespoły awansowały do 1/8 finału.
 Faza pucharowa: Mecze rozgrywane były systemem pucharowym (tj. jeden mecz, zwycięzca przechodzi dalej, a przegrany odpada z turnieju).

Eliminacje 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2019 uzyskało 5 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw oraz gospodarze turnieju.

Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny.

Zakwalifikowane zespoły

Składy drużyn

Hale sportowe

Losowanie grup

Koszyki 
Przed losowaniem fazy grupowej zespoły (z pominięciem gospodarzy) zostały przydzielone do 5 koszyków na podstawie rankingu CEV.

Zasady losowania:
 Reprezentacje gospodarzy (Turcji, Polski, Węgier i Słowacji) zostały przydzielone do poszczególnych grup przed losowaniem.
 Drużyny z koszyków 1-5 zostały dolosowane do każdej z czterech grup.

Grupy
W wyniku losowania, które odbyło się 23 stycznia 2019 roku w tureckim mieście Stambuł, powstały następujące grupy:

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
 Ankara

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 
 Łódź

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa C 
 Budapeszt

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa D 
 Bratysława

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Faza pucharowa 
 Jeśli dwóch organizatorów spotka się w 1/8 finału, nastąpią zmiany w drabince, zespół C4 spotka się z A2, C3 z A1

1/8 finału 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Ankara

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Łódź
|-

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Budapeszt

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Bratysława

|}

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Ankara

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Łódź
|-

|}

Półfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"| Ankara

|}

Mecz o 3. miejsce 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Ankara

|}

Finał 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Ankara

|}

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
2019 w piłce siatkowej
2019 w polskim sporcie
2019 na Słowacji
2019 w Turcji
2019 na Węgrzech
Piłka siatkowa w Polsce
Piłka siatkowa na Słowacji
Piłka siatkowa w Turcji
Piłka siatkowa na Węgrzech
Zawody sportowe w Łodzi
Sport w Bratysławie
Zawody sportowe w Ankarze
Sport w Budapeszcie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
Historia Bratysławy